El término Vysókoye (en kazajo y ) puede referirse a:

Vysókoye (Kazajistán), localidad de la provincia de Kazajistán Septentrional.

Vysókoye (Mijáilovka, Amur), localidad del raión de Mijáilovka del óblast de Amur.
Vysókoye (Romny, Amur), localidad del raión de Romny del óblast de Amur.
Vysókoye (Arcángel), localidad del óblast de Arcángel.
Vysókoye (Bélgorod), localidad del óblast de Bélgorod.
Vysókoye (Morachovo, Zhiriátino, Briansk), localidad del municipio de Morachovo del raión de Zhiriátino del óblast de Briansk.
Vysókoye (Vorobéinia, Zhiriátino, Briansk), localidad del municipio de Vorobéinia del raión de Zhiriátino del óblast de Briansk.
Vysókoye (Mglin, Briansk), localidad del raión de Mglin del óblast de Briansk.
Vysókoye (Rognédino, Briansk), localidad del raión de Rognédino del óblast de Briansk.
Vysókoye (seló, Unecha, Briansk), localidad (seló), centro administrativo del municipio Vysókskoye del raión de Unecha del óblast de Briansk.
Vysókoye (posiólok, Unecha, Briansk), localidad (posiólok) del municipio Vysókskoye del raión de Unecha del óblast de Briansk.
Vysókoye (Bagratiónovsk, Kaliningrado), localidad del raión de Bagratiónovsk del óblast de Kaliningrado.
Vysókoye (Gúrievsk, Kaliningrado), localidad del distrito urbano de Gúrievsk del óblast de Kaliningrado.
Vysókoye (Krasnoznámensk, Kaliningrado), localidad del raión de Krasnoznámensk del óblast de Kaliningrado.
Vysókoye (Nésterov, Kaliningrado), localidad del raión de Nésterov del óblast de Kaliningrado.
Vysókoye (Slavsk, Kaliningrado), localidad del raión de Slavsk del óblast de Kaliningrado.
Vysókoye (Babýnino, Kaluga), localidad del raión de Babýnino del óblast de Kaluga.
Vysókoye (Dumínichi, Kaluga), localidad del raión de Dumínichi del óblast de Kaluga.
Vysókoye (Mókroye, Kuybyshev, Kaluga), localidad del municipio Selo Mókroye del raión de Kuybyshev del óblast de Kaluga.
Vysókoye (Vysókoye, Kuybyshev, Kaluga), localidad del municipio Derevnia Vysókoye del raión de Kuybyshev del óblast de Kaluga.
Vysókoye (Meshovsk, Kaluga), localidad del raión de Meshovsk del óblast de Kaluga.
Vysókoye (Mosalsk, Kaluga), localidad del raión de Mosalsk del óblast de Kaluga.
Vysókoye (Jvástovichi, Kaluga), localidad del raión de Jvástovichi del óblast de Kaluga.
Vysókoye (Kírov), localidad del óblast de Kírov.
Vysókoye (Kostromá), localidad del óblast de Kostromá.
Vysókoye (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar.
Vysókoye (Glushkovo, Kursk), localidad del raión de Glushkovo del óblast de Kursk.
Vysókoye (Médvenka, Kursk), localidad del raión de Médvenka del óblast de Kursk.
Vysókoye (Klin, Moscú), localidad del raión de Klin del óblast de Moscú.
Vysókoye (Mozháisk, Moscú), localidad del raión de Mozháisk del óblast de Moscú.
Vysókoye (Shajovskaya, Moscú), localidad del raión de Shajovskaya del óblast de Moscú.
Vysókoye (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod.
Vysókoye (Moshenskoye, Nóvgorod), localidad del raión de Moshenskoye del óblast de Nóvgorod.
Vysókoye (Soltsý, Nóvgorod), localidad del raión de Soltsý del óblast de Nóvgorod.
Vysókoye (Lúnshino, Stáraya Rusa, Nóvgorod), localidad del municipio de Lúnshino del raión de Stáraya Rusa del óblast de Nóvgorod.
Vysókoye (Velíkoye Selo, Stáraya Rusa, Nóvgorod), localidad del municipio de Velíkoye Selo del raión de Stáraya Rusa del óblast de Nóvgorod.
Vysókoye (Krasni Bor, Jolm, Nóvgorod), localidad del municipio de Krasni Bor del raión de Jolm del óblast de Nóvgorod.
Vysókoye (Návolok, Jolm, Nóvgorod), localidad del municipio de Návolok del raión de Jolm del óblast de Nóvgorod.
Vysókoye (Nájod, Jolm, Nóvgorod), localidad del municipio de Nájod del raión de Jolm del óblast de Nóvgorod.
Vysókoye (Chúdovo, Nóvgorod), localidad del raión de Chúdovo del óblast de Nóvgorod.
Vysókoye (Mtsensk, Oriol), localidad del raión de Mtsensk del óblast de Oriol.
Vysókoye (Známenskoye, Oriol), localidad del raión de Známenskoye del óblast de Oriol.
Vysókoye (Oriol, Oriol), localidad del raión de Oriol del óblast de Oriol.
Vysókoye (Pokróvskoye, Oriol), localidad del raión de Pokróvskoye del óblast de Oriol.
Vysókoye (Trosna, Oriol), localidad del raión de Trosna del óblast de Oriol.
Vysókoye (Shablýkino, Oriol), localidad del raión de Shablýkino del óblast de Oriol.
Vysókoye (Penza), localidad del óblast de Penza.
Vysókoye (Dédovichi, Pskov), localidad del raión de Dédovichi del óblast de Pskov.
Vysókoye (Nével, Pskov), localidad del raión de Nével del óblast de Pskov.
Vysókoye (Novorzhev, Pskov), localidad del raión de Novorzhev del óblast de Pskov.
Vysókoye (Opochka, Pskov), localidad del raión de Opochka del óblast de Pskov.
Vysókoye (Strugui Krasnye, Pskov), localidad del raión de Strugui Krasnye del óblast de Pskov.
Lago Vysókoye, lago del óblast de Pskov.
Vysókoye (Pitélino, Riazán), localidad del raión de Pitélino del óblast de Riazán.
Vysókoye (Rybnoye, Riazán), localidad del raión de Rybnoye del óblast de Riazán.
Vysókoye (Riazán, Riazán), localidad del raión de Riazán del óblast de Riazán.
Vysókoye (Sarái, Riazán), localidad del raión de Sarái del óblast de Riazán.
Vysókoye (Skopín, Riazán), localidad del raión de Skopín del óblast de Riazán.
Vysókoye (Shatsk, Riazán), localidad del raión de Shatsk del óblast de Riazán.
Vysókoye (Yérmish, Riazán), localidad del raión de Yérmish del óblast de Riazán.
Vysókoye (Samara), localidad del óblast de Samara.
Vysókoye (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov.
Vysókoye (Sajalín), localidad del óblast de Sajalín.
Vysókoye (Gagarin, Smolensk), localidad del raión de Gagarin del óblast de Smolensk.
Vysókoye (Yelnia, Smolensk), localidad del raión de Yelnia del óblast de Smolensk.
Vysókoye (Monastýrshchina, Smolensk), localidad del raión de Monastýrshchina del óblast de Smolensk.
Vysókoye (Vysókoye, Novodúguino, Smolensk), localidad del municipio de Vysókoye del raión de Novodúguino del óblast de Smolensk.
Vysókoye (Izvekovo, Novodúguino, Smolensk), localidad del municipio de Izvekovo del raión de Novodúguino del óblast de Smolensk.
Vysókoye (Safónovo, Smolensk), localidad del raión de Safónovo del óblast de Smolensk.
Vysókoye (Smolensk, Smolensk), localidad del raión de Smolensk del óblast de Smolensk.
Vysókoye (Zajarievskoye, Ugrá, Smolensk), localidad del municipio Zajarievskoye del raión de Ugrá del óblast de Smolensk.
Vysókoye (Známenka, Ugrá, Smolensk), localidad del municipio de Známenka del raión de Ugrá del óblast de Smolensk.
Vysókoye (Jolm-Zhirkovski, Smolensk), localidad del raión de Jolm-Zhirkovski del óblast de Smolensk.
Vysókoye (Kaliazin, Tver), localidad del raión de Kaliazin del óblast de Tver.
Vysókoye (Késova Gorá, Tver), localidad del raión de Késova Gorá del óblast de Tver.
Vysókoye (Borkovskoye, Kubshínovo, Tver), localidad del municipio Borkovskoye del raión de Kuvshínovo del óblast de Tver.
Vysókoye (Vasilkovo, Kubshínovo, Tver), localidad del municipio de Vasilkovo del raión de Kuvshínovo del óblast de Tver.
Vysókoye (Lijoslavl, Tver), localidad del raión de Lijoslavl del óblast de Tver.
rkovskoye]] del raión de Kuvshínovo del óblast de Tver.
Vysókoye (Vysókoye, Nelídovo, Tver), localidad del municipio de Vysókoye del raión de Nelídovo del óblast de Tver.
Vysókoye (Nelídovo, Nelídovo, Tver), localidad del municipio de Nelídovo del raión de Nelídovo del óblast de Tver.
Vysókoye (Gríshino, Olénino, Tver), localidad del municipio de Gríshino del raión de Olénino del óblast de Tver.
Vysókoye (Gúsevo, Olénino, Tver), localidad del municipio de Gúsevo del raión de Olénino del óblast de Tver.
Vysókoye (Mostovskoye, Olénino, Tver), localidad del municipio Mostovskoye del raión de Olénino del óblast de Tver.
Vysókoye (Ostáshkov, Tver), localidad del raión de Ostáshkov del óblast de Tver.
Vysókoye (Selizhárov, Tver), localidad del raión de Selizhárov del óblast de Tver.
Vysókoye (Stáritsa, Tver), localidad del raión de Stáritsa del óblast de Tver.
Vysókoye (posiólok, Vysókoye, Torzhok, Tver), localidad (posiólok), centro administrativo del municipio de Vysókoye del raión de Torzhok del óblast de Tver.
Vysókoye (derevnia, Vysókoye, Torzhok, Tver), localidad (derevnia) del municipio de Vysókoye del raión de Torzhok del óblast de Tver.
Vysókoye (centro, Strashévichi, Torzhok, Tver), localidad  del centro del municipio de Strashévichi del raión de Torzhok del óblast de Tver.
Vysókoye (sur, Strashévichi, Torzhok, Tver), localidad  del sur del municipio de Strashévichi del raión de Torzhok del óblast de Tver.
Vysókoye (Torópets, Tver), localidad del raión de Torópets del óblast de Tver.
Vysókoye (Prónino, Vesiegonsk, Tver), localidad del municipio de Prónino del raión de Vesiegonsk del óblast de Tver.
Vysókoye (Chamerovo, Vesiegonsk, Tver), localidad del municipio de Chamerovo del raión de Vesiegonsk del óblast de Tver.
Vysókoye (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk.
Vysókoye (Dubná, Tula), localidad del raión de Dubná del óblast de Tula.
Vysókoye (Leninski, Tula), localidad del raión de Leninski del óblast de Tula.
Vysókoye (Odóyev, Tula), localidad del raión de Odóyev del óblast de Tula.
Vysókoye (Veniov, Tula), localidad del raión de Veniov del óblast de Tula.
Vysókoye (Volovo, Tula), localidad del raión de Volovo del óblast de Tula.
Vysókoye (Verjovazhe, Vólogda), localidad del raión de Verjovzhe del óblast de Vólogda.
Vysókoye (Uste-Kúbinskoye, Vólogda), localidad del raión de Uste-Kúbinskoye del óblast de Vólogda.
Vysókoye (Cheperovets, Vólogda), localidad del raión de Cheperovets del óblast de Vólogda.
Vysókoye (Liski, Vorónezh), localidad del raión de Liski del óblast de Vorónezh.
Vysókoye (Vorobiovka, Vorónezh), localidad del raión de Vorobiovka del óblast de Vorónezh.

Para su equivalente en bielorruso, véase Vysókaye (Высокае), y en ucraniano, véase Visoke (Високе).